Wikström är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
Wikström 6365
Vikström 6298
Wijkström 184
Wixtröm 25
Wikstrøm 1
Till dessa, som tillsammans utgör 12873 personer kan man lägga namnen
Wickström 1217
Vickström 88
Wichström 2
Wickstrøm 1
Om man lägger till dessa namn och samtidigt tar bort namnen Wijkström och Wixtröm, får man 13972 personer, 1 person mer än det antal som Statistisika centralbyrån uppger för alla varianter av namnet Wikström och som placerar detta namn på plats nummer 50 bland Sveriges vanligaste efternamn. Om man bortser från andra korrektioner, t.ex. för namnet Pettersson, kommer namnet efter korrektionen ovan på plats nummer 55. Problemet med att ange vilka  namn som skall räknas som varianter av det vanligaste namnet, har också konstaterats för namnet Viklund, nr 67 på listan.

Personer med efternamnet Wikström eller med varianter av detta namn

A
 Anders Wikström (1854–1909), svensk-amerikansk konstnär
 Anders Wikström, flera personer
 Anders Wikström (fotbollsspelare) (född 1981)
 Anders Wikström (kyrkomålare) (1681–1752)
 Anders "Gary" Wikström (född 1965), låtskrivare och producent
 Anna Vikström, flera personer
 Anna Wikström (1854–1919), skolledare och filantrop
 Anna Vikström (författare) (född 1972), ungdomsboksförfattare, lärare
 Anna Vikström (politiker) (född 1957), barnmorska, forskare och politiker, socialdemokrat
 Anton Wikström (1876–1935), publicist och politiker
 Axel Wikström (1907–1976), längdåkare

B
 Bertil Wikström (född 1921), läkare
 Birger Vikström (1921–1958), författare
 Björn Vikström (född 1963), finländsk teolog och biskop
 Brian Wikström (1935–1989), filmproducent

C
 Carl Wikström, flera personer
 Carl Wikström (1884–1962), grosshandlare, tillverkade masonit
 Carl Wikström (riksdagsman) (1821–1885), auditör och politiker
 Carl Wikström Ask (född 1985), låtskrivare, producent och musiker
 Cecilia Wikström (född 1965), politiker, författare och präst
 Christoffer Wikström (född 1987), simmare

E
 Einar Wikström (1874–1956), krigshovrättsåd
 Einar Wikström (konstnär) (1923–2013), ingenjör och målare
 Emelie Wikström (född 1992), alpinskidåkare
 Emil Wikström (1864–1942), finländsk skulptör
 Erik Vikström (född 1941), finländsk biskop

G
 Gabriel Wikström (född 1985), politiker
 Grethel Wikström (1933–2003), lärare, sångtext- och barnboksförfattare

H
 Hanna Vikström (född 1995), fotbollsspelare
 Hans Wikström (1759–1833), dalmålare
 Harry Wikström (1913–1987), generaldirektör
 Henrik Wikström, flera personer
 Henrik Wikström (låtskrivare) (född 1963), låtskrivare och musikproducent
 Henrik Wikström (dirigent) (född 1966), finländsk pianist och dirigent

I
 Ingemar Wikström (född 1953), bordtennisspelare
 Inger Wikström (född 1939), konsertpianist, tonsättare och dirigent
 Inger Wikström-Lindgren (1938–2018), finlandssvensk journalist,  författare och lärare
 Irma Wikström (1900–1969), finländsk skådespelare
 Iwan Wikström (1887–1965), borgmästare

J
 Jan-Erik Wikström, flera personer
 Jan-Erik Wikström (balettdansör) (född 1969), hovdansare
 Jan-Erik Wikström (politiker) (född 1932), förlagsman, politiker, ämbetsman
 Jan-Owe Wikström (född 1958), journalist och författare
 Jeppe Wikström (född 1963), bokförläggare och fotograf
 Jerry Wikström (född 1957), bordshockeyspelare
 Johan Wikström (född 1968), skådespelare och musikalartist
 Johan Wikström (ishockeyspelare) (född 1977)
 Johan Emanuel Wikström (1789–1856), botaniker
 Johan Fredrik Wikström (1779–1865), sångare och skådespelare
 Johan Magnus Wikström (1818–1875), lantbrukare och politiker
 John Vikström (född 1931), finländsk ärkebiskop
 John Wikström (1903–1991), längdåkare
 John Wikström (ishockeyspelare) (född 1979)
 Jonas Wikström (född 1962), militär
 Jonas Wikström (fotbollstränare), fotbollstränare

K
 Kaj Wikström (född 1939), finländsk nordist
 Karl-Henrik Wikström (1913–1999), tidningsman
 Kjell-Arne Vikström (1951–2002), ishockeyspelare

L
 Lars Wikström (1933–2013), riddarhusgenealog
 Lars Wikström Ryttare (1800–1865), dalmålare
 Lars-Åke Wikström (1943–2018), dövprofil och teckenspråksivrare
 Leif  Wikström (1918–1991), seglare

M
 Magnus Wikström (född 1977), fotbollsspelare
 Margot Wikström (1936–2010), politiker
 Martin Wikström (född 1977), skådespelare
 Mats Wikström (född 1964), barnskådespelare
 Mats Wikström (generaldirektör) (född 1966), civilekonom och ämbetsman
 Maud Solveig Christina Wikström (född 1945), skådespelare, känd som Maud Adams
 Monica Vikström-Jokela (född 1960), finlandssvensk författare och tv-redaktör
 Mårten Wikström (född 1945), finländsk läkare och kemist

O
 Olga Wikström (1905–1988), barn- och ungdomsbokförfattare, lärare
 Olof Wikström (1826–1900), lärare och politiker
 Olof Larsson Wikström (1803–1864), dalmålare
 Oswald Wikström (1845–1909), borgmästare och politiker
 Owe Wikström (född 1945), teolog, präst, psykoterapeut, författare

P
 Per Wikström (född 1957), författare
 Per Wikström (simmare) (född 1961)
 Per-Olof H. Wikström, professor i kriminologi
 Peter Wikström (född 1977), rullstolstennisspelare
 Pontus Wikström (född 1962), regissör och manusförfattare

R
 Reinar Wikström (1924–1999), målare och tecknare
 Rolf Wikström (född 1949), bluessångare, gitarrist och låtskrivare
 Rune Wikström (född 1941), politiker

S
 Sebastian Wikström (född 1988), simmare
 Sigurd Wikström (1917–2009), teckningslärare, keramiker och målare
 Sissie Wikström (född 1965), bordshockeyspelare
 Solveig Wikström (född 1931), företagsekonom
 Sture Wikström (1921–1993), målare och grafiker
 Sven Erik Vikström (1927–2002), operasångare och körsnär
 Sven Peter Wikström  (1898–1986), dekorationsmålare, målare och tecknare

T
 Thomas Vikström (född 1969), sångare
 Thorsten Wikström (1891–1979), kammarrättsråd
 Thure Wikström (1917–1979), norsk-svensk målare och skulptör
 Titus Wikström (1887–1979), sjökapten och målare
 Tobias Wikström (född 1966), journalist

U
 Ulf Wikström (1916–1981), konstnär
 Uno Wijkström (1872–1945), godsägare och politiker
 Ursula Wikström (född 1980), finländsk golfspelare

V
 Victoria Wikström (född 1989), innebandyspelare

Å
 Åsa Ågren Wikström (född 1970), politiker

Personer med namnet Wikström (inga varianter) uppdelade på yrkesgrupper.

Konst, kultur och media

Dans
 Jan-Erik Wikström (balettdansör), solist på Kungliga Operan

Musik
 Anders ”Gary” Wikström (född 1965) populärmusiker
 Carl Wikström Ask (född 1985) populärmusiker, låtskrivare
 Henrik Wikström (dirigent) (född 1966) finländsk pianist och dirigent
 Henrik Wikström (låtskrivare) inom svensk populärmusik
 Inger Wikström (född 1939) pianist, tonsättare och dirigent
 Rolf "Roffe" Wikström (född 1949) bluessångare och gitarrist

Konst
 Anders Wikström (1854–1909) svensk/amerikansk konstnär
 Emil Wikström (1864–1942) finländsk skulptör
 Hans Wikström (1759–1833) allmogemålare från Dalarna
 Olof Larsson Wikström (1803–1864) dalamålare

Film och skådespelare
 Brian Wikström (1935–1989) filmmakare, filmkonsulent
 Johan Wikström (född 1968) skådespelare och musikalartist
 Martin Wikström (född 1977) skådespelare
 Mats Wikström (född 1964) barnskådespelare
 Pontus Wikström (född 1962) regissör och manusförfattare

 Maud Adams född Wikström (1945) skådespelerska

Litteratur
 Olga Wikström (1905–1988) ungdomsförfattare

Journalistik och media
 Jan-Owe Wikström (född 1958) journalist och författare
 Jeppe Wikström (född 1963) fotograf, skribent och bokförläggare
 Karl-Henrik Wikström (1913–1999) tidningsman
 Per Wikström (född 1957) skribent

Sport och idrott 
 Axel Wikström (1907–1976) skidåkare
 Christoffer Wikström (född 1987) svensk landslagssimmare
 Jerry Wikström (född 1957) bordshockeyspelare
 John Wikström (1903–1991) skidåkare
 Leif Wikström (1918–1991) seglare
 Magnus Wikström fotbollsspelare
 Peter Wikström (född 1977) rullstolstennisspelare
 Sebastian Wikström (född 1988) svensk landslagssimmare
 Sissie Wikström (född 1965) bordshockeyspelare
 Ursula Wikström (född 1980) finländsk golfspelare
 Victoria Wikström (född 1989) innebandyspelare

 Johan Jarl född Johan Wikström (född 1977) ishockeyspelare

Politik 
 Anton Wikström (1876–1935), folkpartistisk riksdagsman och publicist 
 Carl Wikström (riksdagsman) (1821–1885) 
 Cecilia Wikström (född 1965) folkpartistisk riksdagsman och präst
 Gabriel Wikström (född 1985) socialdemokratisk politiker aktiv inom SSU
 Jan-Erik Wikström (född 1932) folkpartistisk politiker, landshövding, ämbetsman
 Johan Magnus Wikström (född 1818) lantbrukare och riksdagsman
 Lars-Åke Wikström (född 1943) aktivist för dövas rättigheter, lärare i teckenspråk
 Margot Wikström (1936–2010) socialdemokratisk politiker
 Olof Wikström (1826–1900) riksdagsman, lärare
 Oswald Wikström (1845–1909) politiker, riksdagsman, borgmästare i Söderhamn 
 Rune Wikström (född 1941) moderat riksdagsledamot
 Åsa Ågren Wikström (född 1970) moderat riksdagsman

Vetenskap 
 Johan Emanuel Wikström (1789–1856) botaniker
 Kaj Wikström (född 1939), finländsk nordist
 Mårten Wikström (född 1945) finländsk läkare och professor i kemi
 Owe Wikström (född 1945) religionspsykolog, professor
 Solveig Wikström (född 1931) företagsekonom, professor (finlandssvensk?)

Övriga personer 
 Bertil Wikström (född 1921) provinsialläkare och distriktsläkare i Strömsund
 Carl Wikström (1884–1962) grosshandlare
 Harry Wikström (1913–1987) ämbetsman, generaldirektör
 Mats Wikström (generaldirektör) (född 1966) ämbetsman, generaldirektör, ekonom

Övrigt med namnet Wikström 
 Villa Wikström, fastighet i Stockholm

Se även 
 Vikström
 Wickström
 Wikström (släkt)

Källor 

Svenska efternamn